Erik VII van Denemarken, van 1412 tot 1439 koning van Denemarken
 Erik VII van Zweden, van 1066 tot 1067 koning van Zweden